Социализм:
 Социализм — обозначение (а) учений, в которых в качестве цели и идеала выдвигается осуществление принципов социальной справедливости, свободы и равенства; (б) общественного строя, воплощающего эти принципы.
 «Социализм» — кинофильм режиссёра Жана-Люка Годара 2010 года.

Населённые пункты

Казахстан 
Социализм — село в Сарыагашском районе Туркестанской области, в 2002 г. объединено с селом Калинино в село Дикан баба.
Социализм — до 2020 г. название села Кемер в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Социализм — прежнее название села Аден ата Мактааральского района Туркестанской области.
 Социализм — прежнее название села Сарыарык Ордабасинского района Туркестанской области.
 Социализм — прежнее название села Косоткел Сарыагашского района Туркестанской области.